Filmes
 Love Affair (1932), filme com Humphrey Bogart
 Love Affair (1939), filme com Charles Boyer e Irene Dunne
 Love Affair (1994), filme com Warren Beatty e Annette Bening
 Love Affair; Or The Case of the Missing Switchboard Operator

Outros
Love Affair (banda), grupo londrino

Desambiguação